Фотоклуб «Импульс» (с 1982 года — Народный фотоклуб «Импульс») — общественная организация фотохудожников-любителей, созданная 18 ноября 1962 года в городе Миасс (Челябинская область) при профкоме СКБ-385. Члены клуба — организаторы и участники городских, областных, всесоюзных и международных фотофестивалей и фотофорумов, авторы книг, фотоальбомов, персональных выставок. Пик активности фотоклуба пришёлся на 1980-е годы. В 1982 году фотоклубу «Импульс» было присвоено звание «Народный» коллектив. Самая известная фотовыставка клуба — «Озеро наших тревог, наших надежд».

История 
18 ноября 1962 года в новом микрорайоне города Миасс (Челябинская область) — на Машгородке, при профкоме СКБ-385 было образовано творческое объединение фотографов и кинолюбителей (ТОФиК). Оно началось с выставки фотографов двух предприятий Машгородка. Организатором выставки был Виктор Дундуков. В том же году ТОФиК под председательством Виктора Дундукова было переименовано в фотоклуб «Импульс», которому было выделено помещение в строящемся Дворце культуры «Прометей». Членами клуба была оборудована фотолаборатория и небольшой зал-гостиная.

В 1964 году председателем фотоклуба был избран Михаил Терентьев (1939—2017), остававшийся на этом посту до 2017 года.

Коллектив фотоклуба состоял из 25-30 человек, окончивших вузы Ленинграда, Казани, Томска, Новосибирска, Днепропетровска, Челябинска.

С 1974 года теоретиком, вдохновителем и душой коллектива фотоклуба, его действительным и почётным членом был Леонид Оболенский (1902—1991).

В 1979 году клуб добился выделения в кинотеатре «Восток» зала для проведения выставок. В нём жители Миасса и гости города знакомились с работами фотохудожников, художников, с произведениями детского и народного творчества. За первые три года работы зала в нём было организовано более 30 выставок, которые для жителей Машгородка и коллектива КБ Машиностроения являлись культурными событиями.

Фотоклуб проводил творческие встречи, семинары, обмен выставками. К 1982 году он провёл 13 своих отчётных выставок. Ряд членов фотоклуба — авторы персональных выставок и книг

На период со второй половины 1970-х по конец 1980-х годов пришёлся период творческого подъёма фотоклуба, при этом пик его активности — 1980-е годы.

Пятерым членам фотоклуба (Ю. Н. Ененко, В. В. Ивановскому, Ю. П. Липину, В. А. Сайбелю и М. М. Терентьеву) в 1977 году были присвоены звания заслуженный участник художественной самодеятельности.

В 1982 году фотоклубу «Импульс» было присвоено звание «Народный» коллектив.

Основные выставки с участием членов фотоклуба 
Члены фотоклуба — организаторы и участники ряда выставок, в том числе всероссийских, всесоюзных и международных, среди которых:
 «Пейзаж-67» (Миасс)
 1-й Уральский фотослёт (Свердловск, 1970)
 1-й Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества (Москва, 1976)
 Фестиваль фотокоров и фотолюбителей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Челябинск, 1978)
 «Бифото» (Берлин; 1978, 1985)
 «Мой адрес — Советский Союз» (1979)
 «World-Press-Photo-79» (Амстердам)
 «Таллинские паруса — 79»
 «Кадр-80» (Армавир)
 Всероссийский фотоконкурс «Серебряная медаль» (Москва, 1981)
 «СССР — 60» (Таллин, 1982)
 «Человек на земле» (Астрахань, 1983)
 «В объективе — наша юность» (Челябинск, 1983)
 «Мир планеты» (Курган, 1984)
 «Фотообъектив и жизнь» (Москва, 1984)
 «Человек и металл» (Липецк, 1984)
 «Озеро наших тревог, наших надежд» (Миасс, 1986)
 «Из пламени Афганистана» (Миасс, 1990)
 «Коллеги»
 «Лидер-81»
 «Уголок России — отчий дом» (Пермь-86)
 «Фотоюморина-86»
 «Оружием смеха»
 «Россия — отчий дом»
 «Агидель-89» (Уфа)
 «Выставка к 150-летию фотографии»
 «Таганай-87» (Златоуст)
 «Кадр-90»
 «Зона Сибири и Урала» (Златоуст, 1990)

Многие члены клуба стали обладателями дипломов, медалей и призов названных выставок.

Фотовыставка «Озеро наших тревог, наших надежд» 

Фототворчество членов «Импульса» в некоторых случаях носило характер общественных акций, вызывая общественный резонанс и в итоге приводя к положительным изменениям в жизни города. Пример чему — проведённая в 1986 году в Миассе персональная выставка  Михаила Терентьева «Озеро наших тревог, наших надежд», которая была посвящена состоянию озера Тургояк, катастрофически мелевшего в тот период. Выставка изначально задумывалась как пейзажная. Потом в неё было решено включить экологические сюжеты, научную и литературную составляющие. В результате представленные на выставке материалы вышли, по сути, за пределы формата «обычной» фотовыставки. Они были восприняты общественностью «не столько как искусство, а как документ — призыв к защите озера» и обусловили возникновение широкой публичной акции по защите озера.

Выставка «Озеро наших тревог, наших надежд» положила начало движению за спасение озера Тургояк. Дискуссии по поднятым ею проблемам проходили в посёлке Тургояк, на всех крупных предприятиях Миасса, во всех его Дворцах культуры, в Челябинске, Москве. Организаторы выставки добились организации в городе комитета по защите озера, в состав которого вошли три члена «Импульса», включая Михаила Терентьева.

Миасские любители (клуб «Импульс») выступили в защиту озера Тургояк, которому грозила гибель. Проведённое ими фотоисследование они оформили в виде выставки, положившей начало активным выступлениям общественности — в итоге городские власти разработали план мероприятий по спасению этой жемчужины Урала.

Спустя два десятилетия об организаторах фотовыставки «Озеро наших тревог, наших надежд» в местной газете констатировалось: «Нельзя сказать, что они спасли озеро, но то, что приостановили откачку из него воды — это факт».

За защиту озера Тургояк Михаил Терентьев был награждён медалью ВДНХ.

Педагогическая деятельность 
В 1973 при миасской школе № 6 участниками «Импульса» был организован фотокружок «Икар». Его руководителем стал М. М. Терентьев. 

В 1982 году на Машгородке, в Клубе юных техников была образована детская фотостудия «Ритм». Руководитель — член фотоклуба «Импульс» Е. А. Макеев.

Воспитанники названных кружков были неоднократными участниками детского Всероссийского фестиваля фототворчества «Юность России» (Москва, 1992—2002).

За развитие детского фототворчества на Урале М. М. Терентьев и Е. А. Макеев в 1985 году были награждены медалями ВДНХ СССР.

«Подвижник детского фототворчества» М. М. Терентьев с 2005 года — организатор и руководитель студенческого фотоклуба «Митенки» при филиале Южно-Уральского государственного университета в городе Миассе. Клуб назван в честь первого уральского фотографа В. Л. Метенкова (1857—1933), родившегося в Миассе. Многие члены фотоклуба — участники и лауреаты городских, областных, региональных, всероссийских и международных фотоконкурсов, фестивалей и выставок.

Книги и фотоальбомы, созданные членами фотоклуба 
 Фотография на память. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 1986.
 Мой приветливый город — Миасс: Геотур, 1988, 1997, 1998.
 Под покровом Ильмен. Страницы истории Машгородка / Ред.-сост. Г. Медведева. — Миасс: Геотур, 1999, 2001, 2002.
 Оружейники
 Тюлюк. Уральский Фавор
 Глаза в глаза. Портрет современника
 Фототворчество России (1991)
 Тургояк (1993)
 Золотая долина (1994)
 Синегорье (1995)
 Фотография на память (1996)
 Среднеуральский женский монастырь
 Три главы творчества

Известные члены фотоклуба 
 Михаил Михайлович Терентьев (1939—2017), член Союза фотохудожников России, председатель его Ревизионной комиссии
 Леонид Леонидович Оболенский (1902—1991) — «патриарх отечественного кинематографа»
 Евгений Александрович Макеев, член Союза фотохудожников России, председатель Южно-Уральской территориальной организации Союза фотохудожников России
 Александр Алексеевич Мизуров, член Союза журналистов России
 Виктор Адамович Сайбель (1937—2017)
 Борис Александрович Смирнов (род. 1942), заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации
 Виктор В. Ивановский
 Юрий Петрович Липин (род. 1938)
 Юрий Николаевич Ененко (род. 1938)

Примечания

Литература 
 Стигнеев В. Т. Фототворчество России. История, развитие и современное состояние фотолюбительства / Сост. А. И. Баскаков. — М.: Изд. Планета. 1990. С. 38, 54, 146, 158, 159. — ISBN 5-85250-136-0
 Краева О. День рождения «Импульса» // Под покровом Ильмен. Страницы истории Машгородка / Ред.-сост. Г. Медведева. — Миасс: Геотур, 1999. С. 192—193. — ISBN 5-89204-052-6
 «Импульс» // Челябинская область. Энциклопедия.
 Терентьев М. «Импульс», фотоклуб // Миасс. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г. В. Губко. — Миасс: Геотур, 2003.
 СКБ-385, КБ машиностроения, ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева» / Сост. Р. Н. Канин, Н. Н. Тихонов. Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — М.: Государственный ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева», «Военный парад». 2007. С. 296. – ISBN 5-902975-10-7

Воспоминания 
 Ушков Александр. След во Вселенной. 18 ноября 1962 года в Миассе был основан фотоклуб «Импульс» // Миасский рабочий, 19.11.2002
 Мизуров Александр. «Дарили карточки и души…» // Сайт «Новости Миасса», 28.10.2019

Организации, основанные в 1962 году
Фотографические организации
Фотоклубы в России
Культура Миасса
Культура Челябинской области
Государственный ракетный центр